Olmo ima više značenja:
 Olmo (Askoli Pičeno)
 Olmo (Asti)
 Olmo (Firenca)
 Olmo (Lodi)
 Olmo (Pjačenca)
 Olmo (Ređo Emilija)
 Olmo (Salerno)
 Olmo (Savona)
 Olmo (Sondrio)
 Olmo (Verona)